Die 1. Lig  1995/96 war die 38. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie startete am 11. August 1995 mit dem Spiel İstanbulspor gegen Eskişehirspor und endete am 19. Mai 1996 mit dem 34. Spieltag. Vom 25. Dezember 1995 bis 25. Januar 1996 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Türkischer Meister wurde Fenerbahçe Istanbul.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1995/96 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren Karşıyaka SK, İstanbulspor und Eskişehirspor als Play-off-Sieger der 2. Lig. Während Eskişehirspor nach sieben Jahren und İstanbulspor nach 24 Jahren zurückkehrten, schaffte Karşıyaka SK den sofortigen Wiederaufstieg.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul

Torschützenkönig 
Schota Arweladse wurde mit 25 Toren Torschützenkönig der Saison 1995/96.

Weblinks 
 

1995/96
Fußballsaison 1995/96